Adam Zagórski (1841-1929), lekarz
 Adam Zagórski, filmowiec
 Adam Zagórski, muzyk